Кратер Бэбкок () — ударный кратер находящийся на северо-восточной окраине моря Смита на обратной стороне Луны. Название присвоено в честь американского астронома Хэролда Дилоса Бэбкока (1882—1968) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Нунн на западе; кратер Янский на северо-западе; кратер Дрейер на северо-востоке; кратер Эрро на востоке-северо-востоке и кратер Пуркинье на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 95,3 км, глубина 2,85 км.

Вал кратера значительно поврежден и зазубрен произошедшими за время его существования импактами. Северо-восточная часть внутреннего склона перекрыта небольшим кратером. Высота вала над окружающей местностью 1480 м, объем кратера составляет приблизительно 9700 км³. Дно чаши кратера плоское, заполнено лавой. В центре чаши расположен кратер Засядко. Окрестности кратера затоплены потоками базальтовой лавы оставившими после себя лишь останки кратеров в виде слегка выступающих над поверхностью валов.

В силу своего расположения у края обратной стороны Луны вследствие либрации часть кратера периодически доступна для наблюдения с Земли.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Бэбкок H относится к донектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-10, Аполлона-11, Аполлона-14, Аполлона-15, Аполлона-16, Аполлона-17
 Топографическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны